Die Segunda División 1935/36 war die achte Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 10. November 1935 und endete am 19. April 1936. Meister wurde Celta Vigo.

Vor der Saison 
Die 24 Mannschaften spielten in drei Gruppen zu je acht Teams. Die ersten beiden jeder Gruppe ermittelten in der Aufstiegsrunde zwei Aufsteiger in die Primera División.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Donostia CF und Arenas Club teil, als Aufsteiger aus der Divisiones Regionales SCD Mirandilla, USC Lavadores, Jerez FC. Die Tercera División pausierte.

Gruppe 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Aufstiegsrunde 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Celta Vigo
 2. – Saragossa FC

 Absteiger in die Divisiones Regionales
 CD Nacional Madrid
 USC Lavadores
 CE Júpiter

 Absteiger aus der Primera División
 CA Osasuna

 Aufsteiger in die Segunda División
 Deportivo Alavés, FC Alicante, Burjassot CF, Cartagena CF, CD Castellón, Ceuta SC, CE Constància,SD Erandio Club, AD Ferroviaria, CD Granollers, Real Murcia Imperial, Imperio FC, CD Mallorca, Onuba FC,RC Oriamendi, RFC Córdoba, Racing de Ferrol, UD Salamanca, Sestao SC, EHÁ Tanger, Deportivo Torrelavega.

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

1935/36
Fußballsaison 1935/36